Didier est un nom propre utilisé comme prénom, nom de famille ou toponyme.

Étymologie 
Didier est un prénom masculin qui vient du latin Desiderius, forme masculine de desiderium, « désir » (cf. desideráre, « désirer »).

Culture et société

Cinéma 
 Didier est un film d'Alain Chabat, sorti en 1997.

Entreprises 
 Didier est une maison d'édition française spécialisée dans l'édition de manuels scolaires.

Littérature 
 Didier est une série de livres pour la jeunesse conçus par Alain Grée (exceptionnellement en tant que narrateur) et Philippe Salembier (en tant qu’illustrateur) entre 1966 et 1974, pour offrir au jeune public masculin un héros enfantin pendant de la figure emblématique de Martine (série) (Casterman, éditeur commun, dans la même collection « Farandole »).
 Didier est l'amant de Marion de Lorme, et second personnage de la pièce Marion de Lorme de Victor Hugo.

Prénom 
Le prénom Didier a été très populaire durant la période 1950-1970.

Les Didier sont principalement fêtés le 23 mai, en mémoire de saint Didier de Vienne, évêque de Vienne vers 595. 

 Pour les porteurs de ce prénom, voir :

Variantes 
Les féminins de Didier sont Desideria et Didière.

La forme italienne est Desiderio.

On peut aussi rencontrer le nom Didier dans des livres des  comme forme française du nom romain Didius, comme Didier-Julien pour l'empereur Didius Julianus.

Saints chrétiens 
Voir

Souverains 
 Didier de Toulouse, duc d'Aquitaine mort en 587
 Didier, roi des Lombards

Patronyme 

 Adrien Didier (1838-1924), graveur français ;
 Antoine-Marius Didier, général français ;
 Arlette Didier (née en 1933), comédienne française ;
 Béatrice Didier (1935-), critique littéraire française ;
 Béatrice Didier (1935-), comédienne belge (de doublage) ;
 Candice Didier (née en 1988), patineuse artistique française ;
 Charles Didier (1805-1864), écrivain et poète français d'origine suisse ;
 Charles Didier (né en 1935), personnalité belge de l’Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours ;
 Christian Didier (1944-2015), criminel français ;
 Christophe Didier (1915-1978), coureur cycliste luxembourgeois ;
 Clovis Didier (1858-1939), peintre français ;
 Émile Didier (1909-2000), homme politique français ;
 Emmanuel Didier, sociologue français ;
 Francis Didier (né en 1949), karatéka français ;
 Geoffroy Didier (né en 1976), homme politique français ;
 Gwendoline Didier (née en 1986), patineuse artistique française ;
 Henry Didier (1823-1868), homme politique français ;
 Henry-Gabriel Didier (12 avril 1807 - 23 décembre 1891), avocat, journaliste, homme politique français ; élu sénateur inamovible le 21 mai 1881 ;
 Jean Didier (1932-2013), géologue et universitaire français ;
 Jean-Paul Didier (1758-1816), conspirateur français ;
 John Peter Didier (1748-1823), trésorier d'État américain ;
 Laurent Didier (né en 1984), coureur cycliste luxembourgeois ;
 Léon Didier (1881-1931),  coureur cycliste français
 Lucien Didier (né en 1950), coureur cycliste luxembourgeois ;
 Maxime Didier (1876-1918), sculpteur français ;
 Paul Didier (1889-1961), magistrat et résistant français ;
 Pierre Didier (né en 1929), peintre français ;
 Richard Didier (né en 1961), haut-commissaire de la République en Polynésie française et préfet de la Haute-Loire ;
 Romain Didier (né en 1949), auteur-compositeur interprète français ;
 Ugo Didier (né en 2001), nageur handisport français.

Toponyme 
 Voir

Notes et références

Notes

Références 

Homonymie de prénom
Prénom masculin
Prénom français